Il doppio dell'IGA U.S. Indoor Championships 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Patty Fendick e Meredith McGrath erano le detentrici del titolo, ma solo la Fendick ha partecipato in coppia con Lisa Raymond.

La Fendick e la Raymond hanno perso in semifinale contro Katrina Adams e Brenda Schultz.

Nicole Arendt e Laura Golarsa hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Katrina Adams e Brenda Schultz.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Lisa Raymond (semifinali)
 Nicole Arendt /  Laura Golarsa (campionesse)
 Katrina Adams /  Brenda Schultz (finale)
 Amanda Coetzer /  Elna Reinach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1995